Références 

Winnipeg
Jets de Winnipeg